Az angol U20-as labdarúgó-válogatott Anglia 20 éven aluli labdarúgó-válogatottja, melyet az Angol labdarúgó-szövetség irányít. A játékosok 20. életévüket még nem haladták meg, és képviselik Angliát a FIFA és az UEFA 21 év alattiaknak megrendezett bajnokságain. A játékosok egyaránt játszhatnak az U21-es vagy a felnőtt válogatottban. Lehetséges az is, hogy egy U20-as válogatott játékos később más nemzet csapatában játszik.

2017-ben Anglia nyerte a U20-as labdarúgó-világbajnokságot, miután legyőzték a venezuelai U20-as válogatottat a 2017-es rendezvényen.

A csapat szövetségi kapitánya a 2020/21-es szezonban Lee Carsley.

Játékosok

Az angol U20-as válogatott 2015-ben

2019-es keret

A válogatott bő keretéhez tartozó játékosok

Részvétel világversenyeken

FIFA U20-as világbajnokság

Fordítás

Jegyzetek

Források
Hivatalos weboldal
Hivatalos U20-as weboldal
Az U20-as világbajnokság hivatalos weboldala 

Angol labdarúgás
U20-as labdarúgó-válogatottak